

Geografia 
 Ellmauer Halt – vetta nel Tirolo austriaco

Persone 
 Karl Ritter von Halt – dirigente sportivo della Germania nazista e poi della Germania

Altro 
 Golf Halt – stazione ferroviaria britannica
 Halt and Catch Fire – serie televisiva statunitense
 Halt and Catch Fire – istruzione fittizia del linguaggio assembly, indicato con HCF
 HALT – acronimo per prova di vita accelerata